Jinsha – fiume della Cina
 Jinsha – sito archeologico della Cina
 Contea di Jinsha – contea della Cina
 Jinsha – comune del Taiwan